Almanacco – pubblicazione annuale simile al calendario
Almanacco – programma televisivo divulgativo in onda con cadenza settimanale sul Programma Nazionale dal 1963 al 1968
Almanacco del giorno dopo – programma televisivo quotidiano in onda su Rai 1 dal 1976 al 1992
Almanacco – programma televisivo quotidiano in onda su Rai 2 dal 2007 al 2010